Launceston kan syfta på följande:

 Launceston, Tasmanien, ort i Australien
 City of Launceston, kommun i Tasmanien, Australien
 Launceston, Cornwall, ort i England